The Letter (toneelstuk), een toneelstuk uit 1927 van William Somerset Maugham
 The Letter (1929), een Amerikaanse film uit 1929 onder regie van Jean de Limur met onder anderen Jeanne Eagels, gebaseerd op het toneelstuk
 The Letter (1940), een Amerikaanse film noir uit 1940 onder regie van William Wyler met onder anderen Bette Davis, tevens gebaseerd op het toneelstuk
 The Letter (1999), een Frans-Portugese film uit 1999 van regisseur Manoel de Oliveira
 The Letter (1997), een Zuid-Koreaanse film uit 1997
 The Letter (2004), een Zuid-Koreaanse film uit 2004, remake van de film uit 1997
 The Letter (ER), een aflevering  van de Amerikaanse televisieserie ER
 The Letter (Seinfeld), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Seinfeld

Muziek
 The Letter (Avant), een album uit 2010 van de Amerikaanse R&B-zanger Avant
 The Letter (Cosa Brava), een album uit 2012 van de Amerikaanse band Cosa Brava
 The Letter (Judy Garland), een album uit 1959 van de Amerikaanse zangeres Judy Garland
 The Letter (Wayne Carson Thompson), een nummer uit 1967 van de Amerikaanse countrymuzikant Wayne Carson Thompson, voor het eerst succesvol gemaakt door de Amerikaanse band The Box Tops
 The Letter (Conway Twitty & Loretta Lynn), een nummer uit 1976 van het Amerikaanse countryduo Conway Twitty & Loretta Lynn
 The Letter (Midnight Youth), een nummer uit 2008 van de Nieuw-Zeelandse band Midnight Youth
 The Letter (Hoobastank), een nummer uit 2009 van de Amerikaanse rockband Hoobastank
 The Letter (The Veils), een nummer uit 2009 van de Britse rockband The Veils
 The Letter (opera), een opera uit 2009 gebaseerd op het toneelstuk van William Somerset Maugham